Grbe, un village du centre du Monténégro.
 Grbe, un village du comitat de Zadar en Croatie.